У фізиці
 Акустичний шум — коливання частинок довкілля, що сприймається органами слуху людини як небажані сигнали.
 Цифровий шум — дефект зображення, що вноситься фотосенсорами та електронікою пристроїв.
 Електромагнітний шум — небажаний електромагнітний вплив на електронне обладнання або сигнал, що передається.

 Шум — піна.
Фольклор
 Зелений шум — українська народна веснянка.
 Шум — пісня гурту Go_A.
Призвища

 Шум (прізвище) — походження призвіща Шум.
 Шум (шляхетський рід) — старовинний український православний селянський козачий рід.
 Шум Олекса (1919 – 1944) — воєначальник УПА, шеф штабу ВО «Турів», керівник військової операції з ліквідації генерала Вермахту Віктора Лютце.
 Шум Віталій Олександрович (1984 – 2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шум, Іцхак (нар. 1948) — ізраїльський футболіст та тренер.

Населені пункти 

 Шум (Ключборський повіт) — село у Польщі
 Шум (Ленінградська область) — село у Ленінградській області
 Шум (Мавританія) — місто у Мавританії

Див. також 

 Шумка